Nuits-Saint-Georges est le nom :
 d'une commune française : Nuits-Saint-Georges
 d'une appellation d'origine contrôlée viticole : Nuits-saint-georges (AOC)

Homonymie